Balistoides är ett släkte av fiskar. Balistoides ingår i familjen tryckarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tryckarfiskar
Balistoides